Begin Again puede referirse a:

 «Begin Again», canción de la cantante estadounidense Taylor Swift.
 Begin Again, película de 2013 dirigida por John Carney.